Страттон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Страттон, Джулиус (1901—1994) — американский радиотехник.
 Страттон, Кейси — американский певец и композитор.
 Страттон, Чарльз Шервуд (более известен как Генерал Том-Там; 1838—1883) — карлик, получивший известность в качестве актёра, выступавшего в цирке Финеаса Барнума.

Другое 
 Страттон — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Стрэттон